Pilar Molina puede hacer referencia a:

 Pilar Molina Llorente (1943-), escritora infantil española
 Pilar Molina Beneyto (1949-2008), directora de documentales, escritora, historiadora y fotógrafa valenciana
 Pilar Molina Armas (1957), periodista chilena
 María Pilar de Molina, escritora española